Brka (rijeka), rijeka u BiH, desna pritoka Save (u Brčkom)
 Brka (distrikt Brčko), naselje u distriktu Brčko, BiH